AERE steht als Abkürzung für:

 Atomic Energy Research Establishment, Großbritannien
 Association of Environmental and Resource Economists

Abkürzung